Таузиг () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Таузиг, Джозеф (1877—1947) — вице-адмирал ВМС США, сын адмирала Эдварда Таузига.
 Таузиг, Карл (1841—1871) — польский композитор, пианист.
 Таузиг, Майкл (род. 1940) — американский антрополог.
 Таузиг, Питер Ильяким (род. 1944) — израильский пианист.
 Таузиг, Уолтер (1908—2003) — американский дирижёр.
 Таузиг, Франциска (1895—1989) — австрийская писательница.
 Таузиг, Фрэнк Уильям (1859—1940) — американский экономист.
 Таузиг, Хелен Брукс (1898—1986) — американский кардиолог, дочь Фрэнка Таузига.
 Таузиг, Эдвард Дэвид (1847—1921) — адмирал ВМС США.